Паришкура — українське прізвище.

Відомі носії:
 Паришкура Володимир Іванович (1938) — український селекціонер, кандидат сільськогосподарських наук.
 Паришкура Іван Степанович (1903—1982) — український селекціонер, кандидат сільскогосподарских наук.

Українські прізвища